Chevrolet Lumina (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1990–2001.
 Chevrolet Lumina (Filipiny) – samochód osobowy produkowany na rynek filipiński w latach 2005–2006.
 Chevrolet Lumina (Bliski Wschód) – samochód osobowy produkowany na rynek bliskowschodni i południowoafrykański w latach 1998–2013.

Inne 
 Chevrolet Lumina APV – van klasy średniej produkowany na rynek amerykański i chiński w latach 1989–1996.
 Chevrolet Lumina Coupe – coupe klasy średniej produkowane na rynek bliskowschodni i południowoafrykański w latach 2001–2006.
 Chevrolet Lumina Ute – pickup klasy średniej produkowany na rynek południowoafrykański w latach 2003–2011.